Publi Semproni Sop (cònsol 304 aC), cònsol el 304 aC 
 Publi Semproni Sop (cònsol 268 aC), cònsol el 268 aC